Américo, Amerigo o Americus es un nombre propio de varón que puede referirse a:

Emerico, nombre de origen germánico.
Emerica, femenino de ese nombre.
América, continente nombrado de esa forma por el navegante Américo Vespucio.
San Emerico de Hungría, un santo católico.

Elemento químico

Americio

Topónimos

Americus (Georgia)
Americus (Indiana)
Americus (Kansas)

Otros usos

Américo (cantante), cantante chileno.
Amerigo Vespucci (A 5312), barco italiano.

Nombres masculinos